Улица Пу́шкина — номинальная улица в Центральном районе города Тольятти.

В городском округе Тольятти имеется ещё одна улица Пушкина, находящаяся в микрорайоне Фёдоровка. Все известные адреса относятся именно к ней.

Улица имеет асфальтовое покрытие. Проезжая часть в одну полосу движения для каждого направления.

История 
В проекте застройки перенесённого города Ставрополя существовали Пушкинская площадь и Пушкинский бульвар. Согласно этому проекту здание Госбанка должно было располагаться на бульваре Пушкина. Однако, после возведения Обелиска Славы на площади в 1958 году, последняя была официально названа площадью Свободы. А поскольку памятник сооружался на средства, полученные на молодёжных субботниках, то вместо Пушкинского появился Молодёжный бульвар.

Улицей Пушкина назвали короткую, всего в два дома, проезжую часть прилегающую к площади Свободы. Поскольку оба дома имели и номера по прилегающим улицам, то постепенно само название улицы Пушкина сошло на нет. При определении границ городского округа Тольятти улицу не стали переименовывать, чтобы избежать дублирования названий с улице в Фёдоровке.

На октябрь 2007 года от факта существования улицы Пушкина осталась лишь табличка с номером 2 на доме № 42 по улице Садовой. Большинство жителей города даже не представляет, где улица некогда находилась.

Нумерация 

Нумерация по улице шла со стороны Садовой улицы. По правую сторону размещались чётные номера домов. Неизвестно, имел ли Театр Кукол, расположенный с нечётной стороны, какой-либо номер по улице Пушкина.

Архитектура 
Оба дома, расположенные на лице Пушкина (Жилина 1 и Садовая 42) представляют собой стандартные кирпичные пятиэтажки-хрущёвки.

Здание Театра Кукол выходящее на улицу Пушкина торцом, представляет собой часть архитектурного ансамбля застройки площади Свободы и является памятником архитектуры Тольятти.

См. также 
Несмотря на небольшую протяженность, улица Пушкина пересекает улицы Садовую и Жилина, и выходит непосредственно на площадь Свободы.

Ссылки 
 Улица Пушкина

Улицы Тольятти
Тольятти